Новоегоровка или Ново-Егоровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ново-Егоровка — деревня в Чаусском районе Могилевской области.

Россия 
 Новоегоровка — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Украина 
 Новоегоровка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Новоегоровка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Новоегоровка — село в Сватовском районе Луганской областив.
 Новоегоровка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Новоегоровка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Новоегоровка — село в Первомайском районе Харьковской области.